Byåsen IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 30 de outubro de 1921. Sua sede fica em Trondheim.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1921
Clubes de futebol da Noruega